Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Australian Open 2014 der Herreneinzel. Insgesamt nahmen 128 Spieler an der Qualifikation um die 16 Startplätze der Hauptrunde teil. Diese fand vom 8. bis 11. Januar 2014 statt.

Setzliste

Ergebnisse

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierdraw auf itftennis.com (englisch)

Herreneinzel (Qualifikation)
2014